Devisthan (Achham)
 Devisthan (Baglung)
 Devisthan (Khotang)
 Devisthan (Myagdi)

Zobacz też